Апремон () — коммуна во французском департаменте Эн, округа Нантюа, кантона Нантюа.

Географическое положение 
Апремон лежит на высоте 900 м над уровнем моря, в 6 км южнее города Ойонна, в горах Юры. В северной части коммуны протекает речка Анж.

История 
Впервые Апремон упомянут в исторических документах в 1227 году.
С 1402 года Апремон принадлежал графам Савойским, а по Лионскому договору 1601 года отошёл во владение Франции.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 363 человека.

Достопримечательности 
 церковь Апремона и руины средневекового замка

Экономика и промышленность 
Население занято преимущественно сельским хозяйством: разведением скота и производством молока, а также в лесном хозяйстве.

Примечания

Ссылки 

Коммуны департамента Эн